Bonnie Dennison (Nova Iorque, 15 de fevereiro de 1989) é uma atriz estadunidense.

Biografia e carreira 
Dennison é uma uma jovem atriz. Seu papel mais reconhecido até o momento foi de Emily Yokas na série dramática da NBC Third Watch. Já fez também participações como convidada em seriados como Law & Order e Law & Order: Special Victims Unit. Recentemente, participou do filme Black Irish, além de Love/Death/Cobain quando interpretou Brett Ashley, uma aficionada por Nirvana, legendária banda de Kurt Cobain. Atualmente, está participando da série The Guiding Light, interpretando uma das protagonistas, Daisy Lemay.

Atuações 
 The Guiding Light (2007) .... Daisy Lemay (72 episódios)
 Black Irish (2007) .... Donna O'Leary
 Love/Death/Cobain (2006) .... Brett Ashley
 Third Watch (2002-2005) .... Emily Yokas (adolescente) (32 episódios)
 The Education of Max Bickford (2001) .... Hannah Grunwald
 Law & Order (2002) .... Katie Zwybel
 Law & Order: Special Victims Unit (2002) .... Heather Porter
 100 Centre Street (2001) .... Jessica Hoffman

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos